Веймарн — прізвище та топонім ().

 Веймарн Борис Володимирович
 Веймарн Євгеній Володимирович
 Веймарн Павло Платонович (1857—1905) — музичний критик

 Веймарн — селище